Циркулярка — устаревшее и (или) просторечное название инструмента и станка:
 Круглая пила — инструмент
 Круглопильный станок — станок